Vexil·lologia: 
 Senyera o bandera de mides petites 
 Senyera o bandera de Catalunya
 Senyera Reial, senyera històrica del Casal de Barcelona i dels reis de la Corona d'Aragó
 Senyera o bandera del País Valencià o Senyera Coronada, bandera tradicional de la ciutat de València, i del País Valencià 
 Toponímia: Senyera (Ribera Alta), municipi de la Ribera Alta